Herbert Hoover (1874–1964) — político, empresário e engenheiro americano que foi Presidente dos Estados Unidos de 1929 a 1933
 J. Edgar Hoover (1895–1972) — diretor do FBI entre 1935 e 1975
 Hoover (Alabama) — cidade dos Estados Unidos

Desambiguações de antropônimos